Restrepo ist ein Nachname folgender Personen:

 Ernesto Restrepo Tirado (1862–1948), kolumbianischer Historiker und Ethnologe
 Gonzalo Restrepo Restrepo (* 1947), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Manizales
 Guillermo Restrepo (* 1976), kolumbianischer Chemiker
 Isabel Restrepo (* 1983), kolumbianische Squashspielerin
 Javier Restrepo (* 1953), kolumbianischer Tennisspieler
 Jhonatan Restrepo (* 1994), kolumbianischer Radrennfahrer
 José María Restrepo Sáenz (1880–1949), kolumbianischer Historiker
 Juan Restrepo (* 1981), kolumbianischer Gitarrist, Komponist und Produzent
 Laura Restrepo (* 1950), kolumbianische Schriftstellerin und Aktivistin
 Marino Restrepo (* 1951), kolumbianischer katholischer Redner, Evangelist, Autor und Musiker
 Ximena Restrepo (* 1969), kolumbianische Leichtathletin und Olympionikin
 Bernardo Herrera Restrepo (1844–1928), Erzbischof von Bogotá
 Carlos Lleras Restrepo (1908–1994), kolumbianischer Politiker, Präsident von Kolumbien (1966–1970)
 Ricardo Tobón Restrepo (* 1951), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Medellín
 Camilo Torres Restrepo (1929–1966), kolumbianischer katholischer Priester und Befreiungstheologe

Restrepo bezeichnet:
 Restrepo (Vegadeo), Dorf in Asturien
 Restrepo (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2010
 Restrepo (Meta), Gemeinde in Meta (Kolumbien)
 Restrepo (Valle del Cauca), Gemeinde in Valle del Cauca (Kolumbien)
 Fall Restrepo, eine Menschenrechtsverletzung in Ecuador